Всеобщие выборы в Кот-д’Ивуаре проходили 27 ноября 1960 года. На них избирались президент и члены Национального собрания. Согласно Конституции, принятой в 1960 году, в стране была установлена однопартийная система. Демократическая партия Берега Слонновой Кости стала единственной легальной политической партией в стране. Её лидер Феликс Уфуэ-Буаньи был автоматически избран президентом. Единый список Демократической партии получил все 70 мест Национального собрания. Явка составила 95,9% на парламентских выборах и 98,8% — на президентских.

Контекст 
7 августа 1960 года Берег Слоновой Кости получил независимость от французского президента генерала Шарля Де Голля после двухлетнего ожидания, прошедшего с референдума о независимости. Феликс Уфуэ-Буаньи был бывшим французским министром Четвёртой республики. Он стал лидером страны вплоть до проведения выборов 27 ноября.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Кот-д'Ивуар
Выборы в Кот-д’Ивуаре
1960 год в Кот-д’Ивуаре
Ноябрь 1960 года